Rolling Thunder Revue (tournee), een tournee van Bob Dylan uit de periode 1975–1976
Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, een documentaire uit 2019 over de gelijknamige tournee